

Toponyme

Canada 
 Selkirk est une ville du Manitoba au Canada.
 Selkirk—Interlake est une circonscription électorale fédérale située au Manitoba.
 Selkirk est une ancienne circonscription fédérale du Manitoba.
 Selkirk est une circonscription électorale provinciale du Manitoba.
 Selkirk est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Selkirk est un poste de traite historique de la Compagnie de la Baie d'Hudson ainsi qu'un village amérindien, sur la rivière Yukon. 
 Les montagnes Selkirk sont une chaîne de montagnes de l'Ouest canadien.
 Le pont Selkirk Settlers à Winnipeg ;
 Lord Selkirk Park est un quartier de Winnipeg.

Chili 
 L'île Alejandro Selkirk est le nouveau nom de l'une des deux îles de l'archipel Juan Fernández. Elle a été ainsi nommée d'après le nom du marin écossais ayant inspiré Daniel Defoe qui a réellement séjourné dans l'île voisine (nommée île Robinson Crusoe).

Écosse 
 Selkirk est un burgh royal en Écosse ;
 Selkirk est une circonscription du Parlement d'Écosse.

États-Unis 
 Selkirk est un hameau de la ville de Bethlehem dans le Albany County, New York.

Patronyme 

 Alexandre Selkirk (ou Alexander Selcraig) (1676 - 1721) est un marin écossais dont l'aventure inspire le roman Robinson Crusoé.

Cinéma 
 Selkirk, le véritable Robinson Crusoé, long métrage d'animation. 

Homonymie de toponyme